ISTA bzw. Ista steht für:

 Isthmusstenose der Aorta, eine Gefäßfehlbildung, siehe Aortenisthmusstenose
 Institute of Science and Technology Austria, Einrichtung für Grundlagenforschung (Naturwissenschaften, Mathematik) und Postgraduiertenausbildung in Österreich
 Instrument zur stressbezogenen Tätigkeitsanalyse, ein arbeitspsychologisches Messverfahren
 International Safe Transit Association, eine globale Allianz von Transportunternehmen, Reedereien, Zulieferern, Testlabors sowie Lehr- und Forschungseinrichtungen, die sich auf die spezifischen Belange von Transportverpackungen konzentrieren
 International School of Theatre Anthropology, ein internationales Netzwerk von und für Schauspieler, Schauspielschüler, Regisseure und Akademiker mit Basis im Odin Teatret
 International Seed Testing Association, den Internationalen Zusammenschluss von Forschungsanstalten zur Standardisierung und Harmonisierung der Untersuchungsmethoden von Saatgutqualität, deren Keimfähigkeit und Triebkraft
 Internet Sacred Text Archive, Onlinebibliothek
 Ista SE, einen Energiedienstleister
 Team Ista, ein deutsches Radsportteam
 Ista (Band), eine deutsche Hip-Hop-Gruppe, die ausschließlich auf Latein rappt

Ista ist der Familienname von:

 Kevyn Ista (* 1984), belgischer Radrennfahrer

ISTA